Цакони може да се отнася за:

 Цакони, село в дем Костур, Гърция;
 Цакони, днес Хриса, село в дем Мъглен, Гърция;
 Цакони, народ.